OMC steht für:
 Organisation Mondiale du Commerce bzw. Organización Mundial de Comercio = Welthandelsorganisation (WTO) in romanischsprachigen Ländern
 Operation and Maintenance Center
 OMC (Band), neuseeländische Popband
 Outboard Marine Corporation, ehemaliger amerikanischer Bootsmotorenhersteller
 Octylmethoxycinnamat (Octinoxat), ein UV-Filter
 Open Method of Coordination, einem von der Europäischen Union angewandten Entscheidungsprozess
 Operation and Maintenance Center, Betriebs- und Wartungszentrale für Telekommunikationsnetze
 Ordem do Mérito Cultural, brasilianische Auszeichnung für Beiträge zur brasilianischen Kultur
 Organisation Mondiale Coiffure, Weltfriseurverbandirrelevant
 Osho Meditation Center, Meditationszentrum von Osho
 Officine Meccaniche Calabresi, historische Marke italienischer Motorräder
 Orange Boulevard Motorcycle Company, historische Marke japanischer Motorräder
 Ormoc Airport (IATA-Code), Flughafen von Ormoc, Provinz Leyte, Philippinen

omc steht für:
 Muchik (ISO-639-3-Code), südamerikanische Sprache

Abkürzung